Фридрих Людвиг Вильгельм Филипп фон Финке () — прусский государственный деятель.

После вторжения Наполеона в 1806 г. отправился в Англию, чтобы там отстаивать интересы своего отечества. По заключении Тильзитского мира управлял Потсдамским округом, но в 1810 г. подал в отставку, желая заняться своим классическим трудом: «Ueber die Verwaltung Grossbritaniens» (Б., 1816).

По распоряжению французских властей был выслан на левый берег Рейна. В 1813 г. обнаружил кипучую деятельность по организации в Вестфалии ландвера и ландштурма. Будучи обер-президентом Вестфалии, провел массу новых дорог, устроил гавань в Рурорте, урегулировал отношения между помещиками и крестьянами, способствовал развитию земледелия, основал несколько учительских семинарий, деятельно заботился о народном образовании. В 1857 г. близ Дортмунда ему поставлен памятник.

Написал еще: «Ueber die Gemeinheitsteilung» (В., 1825). Ср. Bodelschwingh, «Lehen des Oberpräsidenten Freiherrn v. V.» (Б., 1853), «Ludwig Freih. v. V., sein Leben und seine Zeit» (Лемго, 1858).

Примечания 

Политики Пруссии